Рена́р () — французьке прізвище. Відомі носії:

 Ерве Ренар (; 1968) — французький футбольний тренер, у минулому футболіст-захисник.
 Жуль Ренар (,1864—1910) — французький письменник.
 Моріс Ренар (; 1875—1939) — французький письменник.
 Олів'є Ренар (; 1979) — бельгійський футболіст, що грав на позиції воротаря.
 Шарль Ренар (; 1847—1905) — французький повітроплавець, один з піонерів дирижаблебудування.

Інше 
 Шато-Ренар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре.
 Ренар — герой європейського фольклору

Див. також 
 Chateau-Renard
 Роман про Ренара
 Ренуар

Французькі прізвища